Гаделия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гаделия, Романоз Максимович (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гаделия, Теймураз Отарович (род. 1974) — грузинский футболист.